El Torneig de Gstaad 2016, oficialment conegut com a Ladies Championship Gstaad 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juliol de 2016 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

La tennista local Viktorija Golubic va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016
Cantó de Berna